Céline Marie Tabary (1908-1993), artiste française ;
 Francis Tabary (né en 1949), magicien français ;
 Jacques Tabary (1926-2018), dessinateur français, frère de Jean ;
 Jean Tabary (1930-2011), dessinateur français, frère de Jacques ;
 Nicolas Tabary (né en 1966), dessinateur français, fils de Jean.

Origines du nom de famille 
Le nom « Tabary » est fréquent dans le Nord de la France et désigne, comme « tabar », un manteau que les gens de guerre portaient par-dessus leur armure.

Notes et références

Lien externe